Changchun steht für:

 Changchun, Hauptstadt der Provinz Jilin im Nordosten der Volksrepublik China und eine der 15 Unterprovinzstädte des Landes
 Changchun (Aoqi), Dorf Changchun (长春村) der Großgemeinde Aoqi der Stadt Jiamusi
 Changchun (Shuncheng), Straßenviertel des Stadtbezirks Shuncheng der Stadt Fushun
 Changchun-Höhle (chinesisch: 长春洞 Changchun dong, englisch Changchun Cave), im Kreis Weishan der südwestchinesischen Provinz Yunnan, ein berühmter daoistischer Tempel aus der Zeit der Qing-Dynastie im Gebirge Weibao Shan
 Changchun oder Qiu Chuji (1148–1227), chinesischer Patriarch des Quanzhen-Daoismus und großer Reisender